Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi rúdugrás versenyszámát augusztus 5. és 7. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi rúdugrásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A döntőt augusztus 7-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon